Gryf bezeichnet:

 polnischer Name der Burg Greiffenstein, Niederschlesien
 Pseudonym von Ignacy Maciejowski (1835–1901), polnischer Schriftsteller

Gryf steht für:
 das Militärmuseum Gryf (Muzeum Techniki Wojskowej „GRYF“, Museum of Military Technology „GRYF“, in Dąbrówka, Gmina Luzino bei Danzig)
 Gryf (Schiff), ein Fährschiff von Unity Line